Björvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björvattnet, Bohuslän, sjö i Orusts kommun, 
Björvattnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (62,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn